Camaïeu steht für:
 Camaieu, eine monochrome Maltechnik
 Kamee, eine Steinschnitttechnik
 Camaïeu (Unternehmen), eine französische Modekette (1984–2022)